David Harum (film, 1915)
 David Harum (film, 1934)